Beachwood peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Beachwood, un borough du New Jersey.
 Beachwood, une ville du comté de Cuyahoga, en Ohio.
 Beechwood, une propriété sise à Briarcliff Manor, dans l'État de New York, un temps résidence du banquier Frank A. Vanderlip.

Voir aussi 
 Beachwood Canyon, une communauté non-incorporée à Hollywood Hills en Californie.